FC Universitatea Cluj
Recorduri și statistici fotbalistice